Попис становништва општине Глина по насељеним местима, 1991. 

Општина Глина

 површина: 543 -{km²}-
 бр. становника: 23.040
 бр. насељених места: 69

апсолутна етничка већина

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Глина
Град Глина